Wimbledon-mesterskaberne 1889 var den 13. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 1. – 13. juli 1889.

I herresingle vandt William Renshaw sin syvende og sidste titel efter sejr over den forsvarende mester Ernest Renshaw på 6-4, 6-1, 3-6, 6-0. William Renshaw vandt også herredoubletitlen sammen med sin tvillingebror Ernest Renshaw, som i besejrede Ernest Lewis og George Hillyard med 6-4, 6-4, 3-6, 0-6, 6-1. I damesingle vandt Blanche Hillyard i med 4-6, 8-6, 6-4 over Lena Rice.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 25 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Ernest Renshaw, tabte til sin tvillingebror og vinder af All comers-turneringen, William Renshaw, med 6-4, 6-1, 3-6, 6-0. Dermed vandt William Renshaw sin syvende og sidste Wimbledon-titel i herresingle. I All comers-finalen havde William Renshaw vundet finalen med 3-6, 5-7, 8-6, 10-8, 8-6 over Harry Barlow.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderen af All comers-finalen, William Renshaw, over den forsvarende mester, Ernest Renshaw, 6-4, 6-1, 3-6, 6-0.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af seks spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Blanche Hillyard, der havde vundet all comers-turneringen efter finalesejr på 4-6, 8-6, 6-4 over Lena Rice, og som i vandt udfordringsrunden på walkover, eftersom den den forsvarende mester, Lottie Dod, ikke forsvarede titlen. Dermed vandt Blanche Hillyard den anden af sine seks Wimbledon-titler i damesingle.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubletitlen blev vundet af tvillingebrødrene William og Ernest Renshaw, som i udfordringsrunden vandt over Ernest Lewis og George Hillyard med 6-4, 6-4, 3-6, 0-6, 6-1, og som dermed vandt titlen for femte og sidste gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1889 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1889

1889
Tennis i 1889